Тайшет — місто (з 1938 року) в Росії, адміністративний центр Тайшетського району Іркутської області.
  — залізнична станція Східно-Сибірської залізниці.